H27 ou H-27 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de classe E lancé pour la Royal Navy ;
 , un sous-marin de classe H de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres affections du cristallin, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Lioré et Olivier LeO H-27, un hydravion de transport postal français.

Route
  Route principale suisse 27 reliant Silvaplana à la frontière autrichienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres